Bělušice est un toponyme qui peut désigner :

Bělušice, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Bělušice, une commune du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie